Кеза:
 Кеза — река в Нижегородской области.
 Кеза — река в Тверской области.
 Кеза — железнодорожная станция в Нижегородской области Горьковского отделения Горьковской железной дороги.

См. также 
 Кез